Konklawe 1276 (Hadrian V)
 Konklawe 1276 (Innocenty V)